Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Мартіна Хінгіс з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Штеффі Граф (півфінал)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (3-тє коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Вінус Вільямс (півфінал)
  Сандрін Тестю (3-тє коло)
  Домінік Ван Рост (3-тє коло)
  Ай Суґіяма (3-тє коло)
  Сабін Аппельманс (знялася)
  Руксандра Драгомір (3-тє коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (1-ше коло)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Анна Курнікова (3-тє коло)
  Йоаннетта Крюгер (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 State Farm Evert Cup 1998 Draw 
 WTA draw archive 

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд